Junge Front steht für:

 Junge Front, deutsche Jugendorganisation, siehe Volkssozialistische Bewegung Deutschlands / Partei der Arbeit
 Junge Front. Wochenzeitung junger Deutscher, herausgegeben vom Jugendhaus Düsseldorf, 1935 von der NS-Diktatur verboten 
 Malady Front, weißrussische Jugendorganisation